Karim Camara (20. század – ) guineai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Az FGF Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével a Ligue 2, majd a Championnat National játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1986-ban visszavonult.

A Guineai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1974-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-világbajnokság, Afrikai nemzetek kupája), valamint  klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. A  nemzetközi játékvezetéstől 1986-ban búcsúzott.

Az 1985-ös U16-os labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként alkalmazta.

Az 1974-es labdarúgó-világbajnokságon, majd az 1986-os labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket a Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) zónában irányított. 

Az 1984-es Afrikai nemzetek kupája, valamint az 1986-os Afrikai nemzetek kupája labdarúgó-tornán a CAF JB játékvezetőként foglalkoztatta.

Források 

Guineai labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
Feltehetően élő személyek